Het seizoen 1967/68 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 2 september 1967 en eindigde op 19 mei 1968. De competitie werd gewonnen door ARA La Gantoise.

Naamswijzigingen
 R. Berchem Sport wijzigde zijn naam in K. Berchem Sport.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 ARA La Gantoise 
 R. Tilleur FC

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 RRC Tournai (kampioen in Derde Klasse A)
 RRC Tirlemont (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 ARA La Gantoise (kampioen)
 R. Union Saint-Gilloise (vice kampioen)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KRC Mechelen 
 RRC Tirlemont

Eindstand

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2